Ribnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Ribnica, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ribnica Dio, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Ribnica, une localité située dans la municipalité de Velika Gorica, comitat de Zagreb ;
en Serbie
 le lac de Ribnica, un lac situé dans le massif de Zlatibor, près de Kralje Vode ;
 Ribnica, une ville située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.
au Monténégro
 la Ribnica, une rivière du centre-sud du Monténégro ;
en Slovénie
 Ribnica, une commune de Slovénie.